Онтория-де-ла-Кантера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 29 км². Население — 122 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Fotos de hontoria 

Муниципалитеты Бургоса